Fènies o Fànies, filòsof peripatètic grec
 Fànies, poeta grec